Данијел Марушић (Задварје, 21. септембар 1931 — Загреб, 26. мај 2009) је био југословенски и хрватски редитељ и сценариста.

Филмографија

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1957. || Сутон ТВ филм || /
|-
| 1957. || Љубов Јароваја ТВ филм || /
|-
| 1959. || Веселе жене виндзорске ТВ филм || /
|-
| 1959. || Ујкин сан ТВ филм || /
|-
| 1959. || Суседи ТВ филм || /
|-
| 1959. || Човјек у футроли ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1960. || Натјечај за црну причу ТВ филм || /
|-
| 1960. || Стољетна ескадра ТВ серија || /
|-
| 1960. || На тараци ТВ филм || /
|-
| 1961. || Сива биљежница ТВ филм || /
|-
| 1961. || Серафина ТВ филм || /
|-
| 1961. || Ђани Скики ТВ филм || /
|-
| 1961. || Довиђења магарчићу ТВ филм || /
|-
| 1963. || Сељачка буна ТВ серија || /
|-
| 1963. || Жара ТВ филм || /
|-
| 1963. || Скерцо ТВ филм || /
|-
| 1963. || Посљедњи витезови ТВ филм || /
|-
| 1963. || Ноћ у Венецији ТВ филм || /
|-
| 1963. || Фра Диаволо ТВ филм || /
|-
| 1964. || Чувај се сењске руке ТВ филм || /
|-
| 1964. || Два бијела круха ТВ филм || /
|-
| 1964. || Врапчић ТВ филм || /
|-
| 1964. || Слијепи колосијек ТВ филм || /
|-
| 1964. || Сабласти ТВ филм || /
|-
| 1964. || Пред смрт ТВ филм || /
|-
| 1964. || Огањ ТВ филм || /
|-
| 1964. || Гогољева смрт ТВ филм || /
|-
| 1964. || Елизабета Енглеска ТВ филм || /
|-
| 1964. || Доктор Кнок ТВ филм || /
|-
| 1965. || Мала Харлекинијада ТВ филм || /
|-
| 1965. || Заида ТВ филм || /
|-
| 1965. || Сан ТВ филм || /
|-
| 1965. || Просидба ТВ филм || /
|-
| 1965. || Племићко гнијездо ТВ филм || /
|-
| 1966. || Прича о два камена ТВ филм || /
|-
| 1967. || Лопов и уседелица ТВ филм || /
|-
| 1967. || Љубов Јароваја ТВ филм || /
|-
| 1967. || Сјећање ТВ филм || /
|-
| 1967. || Десети рођаци ТВ филм || /
|-
| 1968. || Негдје на крају ТВ филм || /
|-
| 1968. || -{Gemma Camolli}- ТВ филм || /
|-
| 1968. || Гдје је душа мог дјетињства ТВ филм || /
|-
| 1968. || Дјеца из сусједства ТВ филм || /
|-
| 1969. || Ожиљак ТВ филм || /
|-
| 1969. || И опрости нам дугове наше ТВ филм || /
|-
| 1969. || Берза рада ТВ филм || /
|-
| 1969. || Жути, жути канаринац ТВ филм || /
|-
| 1969. || Политика шјоре Бете ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Оверњонски сенатори ТВ филм || /
|-
| 1970. || Љубав на брачни начин ТВ серија || /
|-
| 1970. || Загребуље ТВ филм || /
|-
| 1970 1971. || Наше мало мисто ТВ серија || /
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту ТВ серија || /
|-
| 1974. || Човик и по ТВ серија || /
|-
| 1978. || Истарска рапсодија ТВ филм || /
|-
| 1979. || Пјесма од растанка ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Декрети ТВ филм || /
|-
| 1982. || Устријелите Кастора ТВ филм || /
|-
| 1982. || Сервантес из Малог миста || /
|-
| 1984. || Под старим крововима ТВ филм || /
|-
| 1987. || Катарина Друга ТВ филм || /
|-
| 1988. || Канаринчева љубовца ТВ филм || /
|-
| 1989. || Птице небеске ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1992. || -{Papa Sixto V}- Видео || /
|-
| 1997. || Олујне тишине 1895-1995 ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2011. || -{Bella Biondina}- || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1957. || Сутон ТВ филм || /
|-
| 1957. || Љубов Јароваја ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Стољетна ескадра ТВ серија || /
|-
| 1961. || Сива биљежница ТВ филм || /
|-
| 1961. || Довиђења магарчићу ТВ филм || /
|-
| 1963. || Сељачка буна ТВ серија || /
|-
| 1963. || Жара ТВ филм || /
|-
| 1964. || Чувај се сењске руке ТВ филм || /
|-
| 1964. || Два бијела круха ТВ филм || /
|-
| 1967. || Љубов Јароваја ТВ филм || /
|-
| 1969. || Политика шјоре Бете ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Ћа смо на овом свиту ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Декрети ТВ филм || /
|-
| 1982. || Устријелите Кастора ТВ филм || /
|-
| 1984. || Под старим крововима ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2011. || -{Bella Biondina}- || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1931.
Умрли 2009.
Омишани
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Хрватски редитељи
Хрватски сценаристи